Ше́рри Си́нглер (; урождённая Ше́рри Ле́онард, ; 19 февраля, 1974, Саскатун, Саскачеван, Канада) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2008, 2010, 2012).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)(см. также )

Частная жизнь 
Работает в компании Randy Singler Realty Executives, которой владеет совместно с мужем.

Замужем, муж Рэнди Синглер ()..

В школьном и юношеском возрасте занималась легкой атлетикой, специализировалась в метании диска. Выступала за провинцию Саскачеван на Чемпионате Канады по лёгкой атлетике среди юниоров 1991, стала бронзовым призёром чемпионата. Также выступала на летних Канадских Играх 1993 (). Поступила в Университет Нью-Мексико (), но травма руки заставила прекратить занятия метанием диска, и в возрасте 23 лет Шерри переключилась на кёрлинг.

Присоединилась к команде Стефани Лоутон в 2003, после того как с 1999 играла в команде скипа Patty Rocheleau.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды Стефани Лоутон

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу